Anna Trapnell, prophétesse anglaise du 
 Frederick Trapnell (1902-1975), militaire américain